Yvan Attal – izraelsko-francuski aktor filmowy i telewizyjny
 Fahed Attal – palestyński piłkarz, grający na pozycji napastnika w jordańskim klubie piłkarskim Al-Weehdat Club